Тре́тья ли́га Слова́кии по футбо́лу () — третий по уровню футбольный дивизион Словакии. Разделён по географическому признаку на две зоны: «Запад» и «Восток», победители которых получают право играть в Второй лиге. Команды, занявшие последние два места в каждой из зон, выбывают в Четвёртую лигу, победители групп («Братислава», «Запад», «Центр» и «Восток») которой замещают их во Второй лиге. Однако, на деле, ввиду различных форс-мажорных обстоятельств, ротация команд иногда получается более существенной, нежели изначально заявлено в регламенте.

В сезонах 2006/07—2010/11 называлась Вторая лига. С сезона 2011/12 лиги, начиная со второго уровня, поменяли название.

Сезон 2009/10 
В сезоне 2009/10 выступают следующие 32 клуба:

Примечания

Ссылки 
 Вторая лига на официальном сайте Словацкого футбольного союза

Футбол в Словакии
Словакия